Denguecillos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Armeria caespitosa; o
 el nombre común de la planta Armeria maritima.